Newton steht für:
 Newton (Einheit), Maßeinheit der Kraft
 Newton (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 insbesondere Isaac Newton, Begründer der modernen Physik
 Newton (Toponym), Örtlichkeitsname – zu Orten siehe dort
 Newton & Bennett, Automobilmarke 
 ein Elektrolastkraftwagen-Projekt, siehe MAZ-5550 #Elektrofahrzeug
 Newton (PDA), Produktreihe von Apple
 XMM-Newton, satellitengestütztes Röntgenteleskop
 Newton (ORF), österreichische Fernsehsendung
 Mount Newton, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Newton Island, diverse Inseln
 West Newton